Boix ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Boix (1920–1951), republikanischer Spanier, der im KZ Mauthausen inhaftiert war
 Manuel Palau Boix (1893–1967), spanischer Komponist und Hochschullehrer